Љупка Арсова - Џундева (Скопље, 11. јул 1934 — 7. децембар 2018) је била југословенска и македонска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1952. || Фросина || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Мирно лето || Мира Мишеска
|-
| 1967. || Македонска крвава свадба || /
|-
| 1967. || Дивљина ТВ филм || /
|-
| 1968. || Стотиот чекор ТВ филм || /
|-
| 1968. || Лудиот и калугерицата ТВ филм || /
|-
| 1968. || Грдиот Нарцис ТВ филм || /
|-
| 1969. || Свекник ТВ филм || /
|-
| 1969. || Лукава удовица ТВ филм || /
|-
| 1969. || Волшебниот воз ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Слики на дрво ТВ филм || /
|-
| 1970. || Балада за орканата ТВ филм || /
|-
| 1971. || Делба ТВ филм || /
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1975. || Шути и рогати ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Оловна бригада || /
|-
| 1980. || Двојка ТВ филм || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1987. || Трето доба ТВ серија || Цвета
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1992. || Време, живот || Цвета
|-
| 1997. || Светлини и бои ТВ филм || /
|-
| 1997. || Гyпсy Магиц || Рачуновођа 2
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Погрешно време ТВ серија || Ката
|-
| 2000. || Мултилевел ТВ филм || /
|-
| 2006. || Мост ТВ филм || Катерина
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2012. || Бардо Кратки филм || Бака
|-
| 2015. || Македонски народни приказни ||
|-
| 2016. || Голден Фиве || Ката
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1934.
Умрли 2018.
Скопљаци
Македонски глумци
Југословенски глумци